Keyserling, parfois orthographié Keyserlingk, est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille von Keyserling, famille noble germano-balte : 
 Alexander von Keyserling (1815-1891), paléontologue, géologue et naturaliste allemand ;
 Arnold von Keyserling (1922-2005), fils de Hermann, petit-fils de Bismarck, philosophe allemand, spécialiste des religions ;
 Eugen von Keyserling (1833-1889), naturaliste allemand ;
 Eduard von Keyserling (1855-1918), écrivain allemand ;
Herman Karl von Keyserling (1697-1764), diplomate et mécène ;
 Hermann von Keyserling (1880-1946), philosophe allemand ;
Otto von Keyserling (1802-1885), magistrat, propriétaire terrien et homme politique allemand.
Walter von Keyserlingk (1869-1946), officier de marine allemand.

Patronyme germanique